Nelonen () ist der Name von:

 Nelonen (Fußball), Fußballwettbewerb in Finnland
 Nelonen (TV), Fernsehkanal in Finnland